Валерий Ефремович Никитенко (род. 30 марта 1940, город Овруч, Житомирская область) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР (1980). Народный артист Российской Федерации (2009).

Биография 
В 1961 году окончил Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого и был принят в Крымский русский драматический театр имени А. М. Горького. С 1962 года актёр Ленинградского академического Театра комедии.

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1981)
 Народный артист Российской Федерации 25 октября 2009 года) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 октября 2004 года) — за заслуги в области театрального искусства и многолетнюю плодотворную работу

Фильмография

Роли в кино 
  — Государственный преступник — Кузьмин Лев, сотрудник КГБ в г. Ленинграде
  — Давайте знакомиться: месяц Май (фильм-спектакль)
  — Снежная королева — Сказочник
  — Приятный сюрприз (короткометражный)
  — Холодно — горячо — приятель с гитарой
  — Три ненастных дня — Василий Алабин
  — Опасный возраст — Славик, друг Родимцевых из Мурманска
  — Шапка Мономаха — папа Тани
  — Ювелирное дело — эксперт
  — Третий дубль
  — Ты у меня одна — Виктор Васильевич Сопёлкин, начальник КБ, сослуживец Тимошина
  — Четвёртая планета
 1995 — Всё будет хорошо — ведущий презентации
  — Розабелла и тролль — Король
  — Лекарство против страха — старик

Озвучивание 
  — Белоснежка и семь гномов — текст от автора (дубляж 2001 год)
  — На арене — Лурих
  — Томас и его друзья — рассказчик закадровый перевод 
  — Великий мышиный сыщик — приспешник бандитов (дубляж 2005 год)
  — Утиные истории — Флинтхарт Гломгольд (дубляж 2004 год, часть серий)
  — Красавица и Чудовище — диктор
  — Жизнь и приключения четырех друзей. Фильм 2-й — от автора
  — Король Лев — Муфаса
  — Принцесса Лебедь — Король Уильям
  — Король Лев 2: Гордость Симбы — Муфаса
  — Мулан — Первый предок
2005 — Цыплёнок Цыпа — мистер Шерстиклок
  — Тачки — Бряк
  — Пираты Карибского моря: На краю света — губернатор Уэзерби Суонн
  — Котополис — профессор
  — Сказки на ночь — Барри Ноттингем
  — Медвежонок Винни и его друзья — текст от автора

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Театр Комедии
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Крымский академический театр имени М. Горького